Исмаил Алиевич Бердиев (карач.-балк. Бердилени Алиини джашы Исмаил-хаджи) — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

Биография 
По национальности — карачаевец. Родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды Сайрамского р-на Казахской ССР, куда его родители, как и другие карачаевцы, были высланы в 1943 году (вернулся на родину вместе с семьёй в 1957 году). Окончил среднюю школу с. Первомайское Малокарачаевского района КЧР. Окончил медресе Мири Араб в Бухаре и Исламский институт в Ташкенте. Проходил обучение в каирском университете «Аль-Азхар» (Египет).

В 1989 году был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края. С 1991 года, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края. С 2010 года председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики (образовано новое Духовное управление мусульман Ставропольского края).

В 2003 году на прошедшем в Москве заседании Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) был избран его новым председателем.

С 2004 года член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации

В августе 2016 года высказался за то, чтобы «всех женщин обрезать» и лишь после того, как его слова вызвали негодование в Интернете, заявил, что пошутил, хотя многие люди приняли это всерьез. По итогам 2016 года был награждён антипремией и назван «Сексистом года».

Семья 

Женат, отец двух дочерей.

Награды 
 Орден Почёта (15 февраля 2016 года) — за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность.
 Орден Дружбы (11 августа 2004 года) — за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами;
 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июня 2009 года) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами;
 Орден «Дружба» (Азербайджан, 28 февраля 2019 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России;
 Орден имени Ахмата Кадырова (Чечня, 8 января 2008 года) — за заслуги, связанные с развитием государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами и конфессиями на территории Северного Кавказа, деятельность, способствующую духовно-нравственному возрождению общества;

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Islamrf.ru
 Биография на сайте Lobbying.ru
 Муфтий Бердиев передумал обрезать всех женщин

Муфтии России
Выпускники медресе Мири Араб
Персоналии:Карачаево-Черкесия